Luca Zingaretti (1961) – attore italiano
Mario Alberto Zingaretti (1890-1972) – partigiano e sindacalista italiano
Nicola Zingaretti (1965) – politico italiano